Volkach kann meinen:

 Volkach, Stadt im unterfränkischen Landkreis Kitzingen, Bayern
 Volkach (Volkach), Hauptort der unterfränkischen Stadt
 Verwaltungsgemeinschaft Volkach, eine Verwaltungsgemeinschaft im unterfränkischen Landkreis Kitzingen, Bayern

 Volkach (Main), linker Zufluss des Mains in Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Volkach (Schwabach), rechter Zufluss der Schwabach in Unterreichenbach, kreisfreie Stadt Schwabach, Bayern

Siehe auch:
 Volkachsmühle, Ortsteil und Mühle in Dingolshausen im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt, Bayern